Зайцев Олександр Віталійович — полковник МВС України.
 Зайцев Олександр Миколайович (1935—1971) — радянський шахіст.
 Зайцев Олександр Михайлович (1931–2009) — артист балету, балетмейстер, режисер. Заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України.
 Зайцев Олександр Михайлович (1841–1910) — російський хімік-органік, член-кореспондент Петербурзької Академії наук.
 Зайцев Олександр Юрійович — український історик, доктор історичних наук, завідувач кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету.